

Patronyme 

 Andreas Müller-Pohle (1951-), un photographe allemand ;
 Carla Pohle (1883-?), une peintre et graveuse allemande ;
 Christian Friedrich Pohle, un peintre sur verre allemand ;
 David Pohle (1624-1695), un compositeur allemand de la période baroque
 Hagen Pohle (1992-), un athlète allemand ;
 Hermann Pohle (1831-1901), un peintre et aquarelliste allemand ;
 Hermann Emil Pohle dit "le Jeune" (1863-1914), un peintre allemand ;
 Leon Pohle ou Friedrich Leon Pohle (1841-1908), un peintre allemand ;
 Rudolf Pohle (1837-?), un sculpteur allemand.

Toponyme 

 Pohle, une commune allemande située dans l'arrondissement de Schaumbourg dans le land de Basse-Saxe.

Références

Voir aussi 
 

Patronyme allemand